Куртис () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бетансос. Население — 4228 человек (на 2010 год).

География 
Занимает площадь 117,5 км². Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Ла-Коруньи